V nejdelším zápase stoleté historie Australian Open, který trval 5 hodin a 53 minut, porazil obhájce titulu Novak Djoković po setech 5–7, 6–4, 6–2, 6–75, 7–5 Rafaela Nadala a získal tak třetí vítězství na Australian Open v kariéře. Nadal prohrál s Djokovićem posedmé v řadě, vždy ve finále. Současně se jednalo o nejdelší finále grandslamu bez rozdílu soutěží vůbec.

Galerie

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze 

|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6
|RD1-score08-4=
|RD1-score08-5=

|RD1-seed09=19
|RD1-team09= V Troicki
|RD1-score09-1=4
|RD1-score09-2=63
|RD1-score09-3=6
|RD1-score09-4=77
|RD1-score09-5=6
|RD1-seed10=
|RD1-team10= JC Ferrero
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=77
|RD1-score10-3=2
|RD1-score10-4=63
|RD1-score10-5=2

|RD1-seed11=
|RD1-team11= G García-López
|RD1-score11-1=4
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=0
|RD1-score11-4=
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= M Kukuškin
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=6
|RD1-score12-4=
|RD1-score12-5=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= T Bellucci
|RD1-score13-1=77
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=6
|RD1-score13-4=
|RD1-score13-5=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= D Sela
|RD1-score14-1=65
|RD1-score14-2=4
|RD1-score14-3=3
|RD1-score14-4=
|RD1-score14-5=

|RD1-seed15=WC
|RD1-team15= M Matosevic
|RD1-score15-1=65
|RD1-score15-2=3
|RD1-score15-3=3
|RD1-score15-4=
|RD1-score15-5=
|RD1-seed16=14
|RD1-team16= G Monfils
|RD1-score16-1=77
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6
|RD1-score16-4=
|RD1-score16-5=

|RD2-seed01=4
|RD2-team01= A Murray
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=6
|RD2-score01-4=
|RD2-score01-5=
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=4
|RD2-score02-3=4
|RD2-score02-4=
|RD2-score02-5=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= M Llodra
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=4
|RD2-score03-4=5
|RD2-score03-5=6
|RD2-seed04=32
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=1
|RD2-score04-2=3
|RD2-score04-3=6
|RD2-score04-4=7
|RD2-score04-5=4

|RD2-seed05=19
|RD2-team05= V Troicki
|RD2-score05-1=7
|RD2-score05-2=4
|RD2-score05-3=2
|RD2-score05-4=6
|RD2-score05-5=3
|RD2-seed06=
|RD2-team06= M Kukuškin
|RD2-score06-1=5
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=6
|RD2-score06-4=4
|RD2-score06-5=6

|RD2-seed07=
|RD2-team07= T Bellucci
|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=0
|RD2-score07-3=4
|RD2-score07-4=2
|RD2-score07-5=
|RD2-seed08=14
|RD2-team08= G Monfils
|RD2-score08-1=2
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=6
|RD2-score08-4=6
|RD2-score08-5=

|RD3-seed01=4
|RD3-team01= A Murray
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=6
|RD3-score01-4=
|RD3-score01-5=
|RD3-seed02=
|RD3-team02= M Llodra
|RD3-score02-1=4
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=0
|RD3-score02-4=
|RD3-score02-5=

|RD3-seed03=
|RD3-team03=

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 

Australian Open 2012